Gemendhoo (Baa-atol), een eiland van het Baa-atol, Maldiven
 Gemendhoo (Dhaalu-atol), een eiland van het Dhaalu-atol, Maldiven
 Gemendhoo (Noonu-atol), een eiland van het Noonu-atol, Maldiven